Unter Ausschluß der Öffentlichkeit ist der Titel folgender Filme:

 Unter Ausschluß der Öffentlichkeit (1927), deutscher Film von Conrad Wiene 
 Unter Ausschluß der Öffentlichkeit (1937), deutscher Film von Paul Wegener 
 Unter Ausschluß der Öffentlichkeit (1961), deutscher Film von Harald Philipp
 Unter Ausschluß der Öffentlichkeit (Fernsehreihe), deutsche Fernsehreihe von 1973